

I 

I
Musiklabel I